
Molekulska formula -{C7H8N4O2}- se može odnositi na:

 Teofilin
 Paraksantin
 Teobromin